

Cinema 
 Towards the Light – film del 1918 diretto da Henry Edwards
 Towards the Light – film del 1993

Televisione 
 Towards the Light – episodio del 2009 della serie televisiva Doctors